Albinówka (ob. Szewczenkowe) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim
 Albinówka – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim